Кубок Бельгії з футболу 2018–2019 () — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Бельгії. Титул вдруге у своїй історії здобув Мехелен, який на момент проведення змагань виступав у Першій лізі Бельгії.

Календар

Регламент 
Згідно регламенту у перших п'яти раундах беруть участь клуби нижчих дивізіонів чемпіонату Бельгії. Клуби провідного дивізіону стартують у шостому раунді з 1/16 фіналу.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2018

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 грудня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/29 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/30 січня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Бельгії на soccerway 

2018–2019
Бельгія
Бельгія
2018 у бельгійському спорті
2019 у бельгійському спорті